Loch Garry kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Garry (Perth and Kinross), sjö i Skottland, 
 Loch Garry, Highland, sjö i Skottland,